Минковичи  — топоним:

Беларусь 
 Минковичи — деревня, Ратайчицкий сельсовет, Каменецкий район, Брестская область
 Минковичи — деревня, Опсовский сельсовет, Браславский район, Витебская область
 Минковичи — деревня, Новодорожский сельсовет, Стародорожский район, Минская область
 Минковичи — посёлок, Новодорожский сельсовет, Стародорожский район, Минская область